Notopterophorus är ett släkte av kräftdjur. Notopterophorus ingår i familjen Notodelphyidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Notopterophorus